Die Saison 2010/11 ist die 45. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi der Männer. Die Hauptrunde begann am 16. Oktober 2010 und endete am 8. Mai 2011 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Playoffphase der Saison begann am 11. Mai 2011 mit der ersten Begegnung des Viertelfinales und endete am 17. Juni 2011 mit der letzten Finalbegegnung.

Im Playoff-Finale besiegten die Fenerbahçe Ülker das Team der Galatasaray Istanbul mit 4:2 und sicherten sich mit diesem zweiten Meisterschaftstitel in Folge die vierte Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Playoffs 2012/13 

Übersicht der einzelnen Playoff-Runden
Viertelfinale

Fenerbahçe Ülker (1) – Antalya BB (8) 3:0 (1:0, 80:77, 90:79)
Efes Pilsen (4) – Pınar Karşıyaka (5) 3:0 (90:72, 78:74, 85:78)
Banvit BK (2) – Olin Edirne BK (7) 3:2 (84:87, 77:59, 68:62, 81:52, 71:60)
Galatasaray Istanbul (3) – Beşiktaş Istanbul (6) 3:0 (1:0, 94:90, 80:70)

Halbfinale

Fenerbahçe Ülker (1) – Efes Pilsen (4) 3:0 (1:0, 79:70, 87:82)
Banvit BK (2) – Galatasaray Istanbul (3) 1:3 (57:79, 85:74, 73:61, 89:55)

Finale

Fenerbahçe Ülker (1) – Galatasaray Istanbul (3) 4:2 (81:59, 95:74, 93:97, 85:74, 71:72, 91:88)

Weblinks 
 tbl.org.tr - Homepage der Türkiye Basketbol Ligi
 Türkiye Beko Basketbol Ligi  2010/11 auf mackolik.com (türkisch)

2010/11
Basketballsaison 2010/11